Csontos Csaba (1940–2013) Ybl-díjas építész
 Csontos Csaba (1993) kajakozó